La miel de los mundos y otros cuentos ticos de ciencia ficción es una antología de cuentos de ciencia ficción escritos por el historiador costarricense Iván Molina Jiménez.

Cuentos 

 Febrero 2034
 Craks
 Hazaña presidencial
 Los peregrinos del mar
 La miel de los mundos
 Finales
 Premiere
 Despedida
 Algodón de azúcar
 Catarata

Libros de cuentos de ciencia ficción
Literatura de ciencia ficción de Costa Rica